Pierwaja gruppa czempionata SSSR po futbołu (1945)
 Pierwaja gruppa czempionata SSSR po futbołu (1946)
 Pierwaja gruppa czempionata SSSR po futbołu (1947)
 Pierwaja gruppa czempionata SSSR po futbołu (1948)
 Pierwaja gruppa czempionata SSSR po futbołu (1949)